Polícia
Filme policial — gênero cinematográfico
Romance policial — gênero literário
Pastor mantiqueira — raça canina conhecida no Brasil como cão policial